Wielki podryw – film polski z 1978
 Wielki podryw – film amerykański z 2001